Соломо́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Соломонов, Владимир Каримуллович (род. 1954) — российский политик, член Совета Федерации (2001—2002). 
 Соломонов, Герман Петрович (1940—2004) — советский боксёр.
 Соломонов, Иосиф Викторович (род. 1986) — российский футболист, защитник.
 Соломонов, Константин Маркович (1876—1938) — русский военный журналист, писатель.
 Соломонов, Никита Гаврилович (род. 1929) — советский и российский биолог, член-корреспондент АН СССР и РАН.